

Нефедово — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Нефедово — село, Волоколамський міський округ, Московська область
 Нефедово — селище, Грязовецький район, Вологодська область
 Нефедово — присілок, Красногорський район, Удмуртія
 Нефедово — село, Наро-Фоминський міський округ, Московська область
 Нефедово — село, Серпуховський міський округ, Московська область